Koh-Lanta : Panama est la  régulière de l'émission de téléréalité Koh-Lanta. Comme la saison 3, elle s'est déroulée au Panama, mais dans l'archipel de Las Perlas. Elle a été diffusée du vendredi  au mardi  sur TF1. Les deux tribus initiales étaient Mogo et Chapera. C'est Philippe qui a remporté cette édition face à Linda, et ainsi remporté .

Cette saison a été marquée par une évacuation du camp en pleine nuit à cause des marées ainsi que des invasions fréquentes d'insectes comme les chitras (moustiques). De plus, un candidat, Raphaël, a pêché un requin à l'aide d'une simple ficelle, mais il fut éliminé lors de l'ultime épreuve. Les équipes de cette saison sont inédites, elles sont formées séparément de garçons de l'une, et de filles de l'autre au début de l'aventure.

Candidats 
Les candidats de cette saison sont au nombres de 16 et ils sont respectivement âgés de 20 à 57 ans dans cette édition.

Déroulement

Bilan par épisode 

Notes :

Détail des éliminations 

Notes :

Résumés des épisodes

Épisode 1 : Découverte des aventuriers et création des tribus 
Au début de l'aventure, la répartition des équipes est faite par sexe : les femmes forment la tribu jaune, « Chapera » (Amélie, Catherine, Linda, Nathalie, Odile, Sabira, Sophie et Vicky), et les hommes forment la tribu rouge, « Mogo » (Alban, Guillaume, Jean-Bernard, Nelson, Philippe, Raphaël, Romuald et Vidéli). Sabira et Catherine d'une part, et Romuald et Raphaël d'autre part, sont désignés par Denis Brogniart comme éclaireurs de la tribu pour préparer les campements avant l'arrivée de leurs équipes (trouver de l'eau et faire du feu). Ils doivent sauter à la mer d'un hélicoptère et nager jusqu’à leurs plages respectives. Pendant ce temps, les deux équipes prennent chacune le chemin d'un long trek jusqu'à leur campement, où ils retrouveront leurs coéquipiers. Les hommes n'arriveront que le deuxième jour. Le reste des deux équipes arrivent donc sur leur camp, s'installent et font connaissance. Très vite, Raphaël se démarque en commettant des prouesses dans la recherche de nourriture : il chasse les iguanes et pêche les poissons les uns après les autres, et organise un campement royal, en plus du feu. Le troisième jour, a lieu la première épreuve d'immunité à la lagune de Saboga. Cette épreuve est un parcours physique où les membres des deux équipes sont reliés par une corde, le but étant de passer des obstacles et d'allumer une torche géante située en hauteur. C'est l'équipe jaune des Chapera qui remporte le totem d'immunité. Le quatrième jour, au début du conseil des rouges, Jean-Bernard est sur un îlot d'exil pour , pour avoir fait un doigt d'honneur puis insulté les Chapera après l'épreuve. Les 7 autres hommes choisissent d'éliminer Nelson, dont l'attitude trop autoritaire et trop envahissante déplaisait notamment aux plus jeunes.

Épisode 2 : Le retour de Jean-Bernard et la guerre des clans chez les jaunes 
Le cinquième jour, le premier jeu de confort est une épreuve aquatique de vitesse et d'équilibre. Jean-Bernard étant toujours banni et par souci d'équité, un tirage au sort est effectué dans l'équipe jaune, Odile et Vicky ne participent donc pas à l'épreuve pour pallier le manque de deux hommes chez les rouges. Lors de la dernière étape de l'épreuve, la plateforme des Mogo s'effondre, annulant ainsi l'épreuve de confort. C'est un fait unique dans toute l'histoire de Koh-Lanta, qui en plus annule la récompense de chacun. Le sixième jour, chaque équipe reçoit finalement, par souci de justice, le gain de l'épreuve de confort composé de palmes et d'un matériel de pêche. La deuxième épreuve d'immunité, le jeu du prisonnier, est une épreuve de rapidité terrestre. Une personne dans chaque équipe (Vidéli d'un côté et Linda de l'autre, choisis respectivement par l'équipe adverse de manière stratégique) sera attachée et devra être guidée par ses compagnons à travers branchages et nœuds de cordes jusqu'à l'arrivée. Toujours par souci d'équité, Catherine et Amélie ne participent pas à l'épreuve d'immunité à la suite d'un tirage au sort. Les Mogo gagnent cette épreuve d'immunité. Le septième jour, Jean-Bernard retrouve ainsi son camp, se disant conscient de ses erreurs. Sur le camp des filles, deux clans se font face : les plus jeunes contre les plus anciennes, les secondes reprochant aux premières de les isoler et de se moquer d'elles, de Catherine en particulier. Finalement, le clan des plus âgées rallie les indécises, l'emporte et, à l'issue du conseil, Sophie, jugée fauteuse de troubles au sein de l'équipe, est éliminée.

Épisode 3 : Recomposition des équipes : Catherine seule contre tous 
Le huitième jour, la situation ne s'est pas arrangée sur le camp des femmes, et les tensions entre Sabira et Linda, d'une part, et Catherine, Vicky et Nathalie de l'autre, explosent. C'est cependant le moment où les éclaireurs du premier jour (Catherine/Sabira et Romuald/Raphaël) sont convoqués avec une tierce personne pour une épreuve inconnue. Les Mogo choisissent Alban pour les accompagner et les Chapera choisissent Linda, sous la pression de Sabira qui ne voulait pas de Nathalie. Denis leur annonce qu'ils vont changer d'équipe. Sabira, Catherine et Linda rejoignent ainsi l'équipe des hommes, et Romuald, Raphaël et Alban celle des femmes. Chez les nouveaux rouges, des alliances se créent très vite, contre Catherine en particulier, jugée de plus faible sur les épreuves. Chez les nouveaux jaunes, c'est plutôt la redécouverte et l'amitié, même si Nathalie voit son autorité sur le camp diminuée par le charisme de Raphaël. Le matin du neuvième jour, Vidéli se sent mal et le médecin est appelé : il est fiévreux et souffre du talon, un bandage est fait pour qu'il puisse normalement participer à l'épreuve de confort. Mais c'est la fameuse épreuve de la boue, à laquelle Vidéli ne peut pas donc finalement pas participer du fait de son bandage. Le tirage au sort a désigné Odile comme non-participante, puisqu'il manque un rouge pour l'épreuve. Les Chapera remportent ce jeu dont la récompense est un cours privé de pêche dispensé par un expert panaméen local. Raphaël est choisi pour s'y rendre mais celui-ci « n'a rien appris » de son professeur du jour, qui serait même vexé de voir que Raphaël se débrouille mieux que lui. Vidéli, souffrant trop de la jambe, est finalement évacué sur ordre du médecin, d'autant que la blessure a empiré. Le dixième jour, l'épreuve d'immunité est celle de la dégustation de vers. Vidéli ne participe donc pas, mais comme il est végétarien, ce qui est également le cas d'Amélie, Denis permet à cette dernière de ne pas participer non plus au jeu, évitant le tirage au sort à son équipe. À égalité lors de la première phase, une seconde phase individuelle est organisée pour départager les mangeurs. Les deux équipes doivent choisir le candidat adverse, espérant prendre un plus faible pour leur donner l'avantage. Les Chapera choisissent donc Catherine et les Mogo sélectionnent Alban. Alban gagne de justesse, à quelques millièmes de secondes près. Plus tard, Vidéli doit abandonner sur décision médicale, il ne peut revenir dans l'aventure. C'est donc Sophie, la dernière éliminée, qui est réintégrée dans le jeu, au grand damn de Catherine, qui voit donc ses trois ennemies Sophie, Sabira et Linda réunies, et en alliance avec deux hommes de la tribu. Catherine, excédée, se sent prête à partir, mais les choses changent : les membres de la tribu n'apprécient guère les provocations à répétition de Sabira envers Catherine, et ils décident l'unanimité de voter contre elle, ce qui surprend beaucoup cette dernière, qui se juge trahie par ses amies Sophie et Linda.

Épisode 4 : Moral en chute libre dans les 2 tribus 
Le onzième jour, aucun rouge ne regrette son choix, pas même les filles. Catherine, soulagée, se voit même davantage intégrée dans l'équipe, et se rapproche de Sophie et Linda. Qui plus est, le comportement bougon et agressif de Jean-Bernard tape de plus en plus sur le système de l'équipe. Lui et Linda ne se supportent plus. Chez les jaunes, c'est plutôt la soupe à la grimace : les filles dépriment et ressentent le besoin de confort et d'hygiène qu'elles n'ont pas sur le camp, elles ne se sentent plus d'attaque, et Nathalie, dépitée d'avoir perdu son rang de leader, les encourage même dans ce sens, au point qu'Amélie pense même à abandonner. Mais l'épreuve de confort est là : c'est le relais sous l'eau avec une pierre de 25 kg à transporter jusqu'au rivage. Le tirage au sort désigne Nathalie comme non-participante pour pallier l'abandon de Vidéli. Les Chapera gagnent grâce à Raphaël qui effectue près des 3/4 du chemin à lui tout seul, et gagnent un nouveau membre pour leur équipe : Biquette, une brebis dont ils pourront consommer le lait, et pourquoi pas la viande. Cette idée ne plaît pas beaucoup à Amélie, et aucun membre de la tribu ne parvient à traire la chèvre correctement, et encore moins à s'en occuper. Assoiffée et affamée, la chèvre est finalement reprise par Denis, ce qui, en fin de compte, soulage la tribu jaune. Le douzième jour, l'épreuve d'immunité est celle du radeau. Au tirage au sort, c'est Alban qui est désigné comme simple spectateur de l'épreuve. Les 2 équipes ont d'abord 1 heure pour construire le radeau avant de prendre le départ pour le course. Les Mogo gagnent malgré de fortes tensions internes provoquées par Jean-Bernard. Les Chapera s'étaient retrouvés quant à eux emportés par le courant sur une autre plage, et avaient même dû finir la course à pied en portant le radeau. Le treizième jour, la déprime continue, cette fois chez les jaunes comme chez les rouges. Les proches de Linda lui manquent fortement. Idem chez les filles jaunes : l'éloignement des proches, l'isolement, la fatigue, les nuisibles et le conseil donnent également le cafard, à Vicky en particulier, qui souffre en plus d'une constipation depuis le début de l'aventure, de même que ses règles. À la fin du conseil, Vicky est éliminée presque à sa demande, jugée trop affaiblie pour pouvoir continuer, malgré ses prouesses physiques des premiers jours.

Épisode 5 : Guillaume et la perle de la discorde 
Le quatorzième jour, Vicky a des doutes sur son élimination, comme la plupart des membres de l'équipe jaune : Nathalie aurait-elle joué la comédie de la déprime pour peser sur les nerfs de Vicky et des autres femmes, dans l'espoir de les pousser vers la sortie les unes après les autres, pour se protéger elle ? Nathalie passe en plus son temps à se plaindre de tout et de rien, état d'esprit qu'elle attribue à l'omniprésence de Raphaël sur le camp, qui revient toujours les mains pleines de nourriture. Les Chapera sont excédés, et arrive l'épreuve de confort du jour : l'un des membres d'équipe sera meneur, et sera surélevé sur une plate-forme porté par ses coéquipiers. Il faudra ensuite déplacer une lanterne sur une corde et diriger les autres, ayant tous les yeux bandés. La meneuse jaune est Amélie et la meneuse rouge est Catherine. Catherine se montre sans surprise parfaite pour ce rôle, ancienne infirmière militaire qu'elle est, et prend même plaisir à le faire, offrant la victoire aux Mogo. Amélie, bloquée dans un nœud plusieurs mètres derrière, est dégoûtée, mais personne ne lui en fait le reproche. Les rouges gagnent le droit de se rendre sur l'île verger de Bolanos pour manger et ramasser autant de fruits qu'ils le veulent. Seulement, ce verger est tropical, sa végétation est luxuriante et étouffante, et les vainqueurs du jour ont bien du mal à trouver les fruits, masqués tel un camouflage, et ils s'attardent sur l'île, passant finalement la nuit sur place. Le quinzième jour, les Mogo, dépités et affamés, se rendent sur l'épreuve d'immunité le ventre vide, une épreuve consistant à maintenir en l'air une planche avec une seule main, sans qu'elle ne touche l'eau, tout en étant en équilibre sur une poutre, en équipe. Nathalie, souffrant aux côtes ne participe pas à l'épreuve. Au tirage au sort parmi les filles rouges, puisqu'il manque Vicky chez les jaunes, c'est Sophie qui est désignée. Cette épreuve est un vrai calvaire pour les rouges épuisés, et surtout pour Catherine, incapable de se tenir en équilibre, tombant au bout de quelques secondes, comme dans la plupart des épreuves en général. La victoire revient donc aux Chapera très bien organisés. Le seizième jour, le matin, Denis vient pour réveiller les immunisés et leur annonce qu'ils vont devoir changer d'île pour des raisons d'hygiène : la sécheresse a provoqué l'apparition de marais où les moustiques pullulent. Chez les rouges, la pêche du jour montre le pourquoi du nom de l'archipel : Las Perlas. Guillaume trouve une perle dans une huître pêchée par Philippe, mais décide de la garder pour lui, ce qui est jugé peu classe par les autres membres de l'équipe. Guillaume se rapproche de Catherine et de Jean-Bernard, et décide même d'une alliance "incassable" avec ce dernier. Catherine est pointée du doigt pour ses manquements, et s'attire de nouveau les foudres des filles. jean-berrnard est sanctionné au conseil par l'équipe. Guillaume choisit de se ranger derrière la majorité, ce qui est jugé comme une trahison par Jean-Bernard, éliminé.

Épisode 6 : Nathalie fait jaser la tribu jaune 

Le matin du dix-septième jour, Raphaël s'est blessé en allant à la pêche, ce qui l'interdit d'aller dans l'eau, un cauchemar pour le plus grand pêcheur de l'histoire de Koh-Lanta. L'épreuve de confort du jour consiste à aller chercher un coffre au fond de l'eau, enfermé dans un filet, puis le déplacer jusqu'à l'arrivée à l'aide de deux rondins situés à l'opposé. Alban et Romuald sont choisis pour aller chercher les rondins, ainsi que Guillaume et Catherine. Les autres doivent détacher le coffre. Les rouges gagnent l'épreuve de confort et ont le choix entre nourriture (chocolat, ananas et saucisse sèche) ou courrier. Seul Philippe choisit le courrier, mais doit se plier à la majorité. Les jaunes sont bien évidemment déçus, car grâce à Raphaël, ils mangent à leur faim, et donc auraient bien voulu le courrier des proches. Le dix-huitième jour, Raphaël, toujours blessé, enseigne la pêche à Alban et Romuald. Nathalie continue d'agacer ses coéquipiers, parlant ouvertement de sa vie privée et de ses problèmes pécuniaires. Finalement, les Chapera décident d'une sorte de réunion au coin du feu pour que chacun puisse se livrer et apaiser les tensions. Chose réussie, et Nathalie reprend confiance en elle, trop tard malheureusement. L'épreuve d'immunité est celle du cochon pendu. Le dernier candidat restant en lice fait gagner son équipe. Raphaël peut participer à cette épreuve, il y a donc un tirage au sort parmi les jaunes et c'est Nathalie qui ne participe pas. Après 75 minutes ne restent en course qu'Amélie et Sophie, un vêtement de Philippe ayant touché l'eau. Après 96 minutes, Sophie remporte l'épreuve (un record) grâce à un vêtement d'Amélie qui a touché l'eau. Les Mogo repartent donc avec le totem, au grand bonheur de Catherine, sur la sellette. Le dix-neuvième jour, les jaunes se préparent au conseil et Nathalie tente de réparer les erreurs de ses jours passés, en vain. Se sentant sur le départ, elle vole à Raphaël la carte de l'île qui avait été donnée à chaque tribu au début de l'aventure, afin de repartir avec un souvenir. Durant le conseil, Raphaël a un doute et ouvre le sac de Nathalie, pour y récupérer la carte. Nathalie admet l'avoir volé avant le conseil, et sa malhonnêteté met le feu aux poudres : elle est éliminée à l'issue du conseil.

Épisode 7 : Réunification : Guillaume paye son égoïsme 
Le vingtième jour, les équipes savent que la réunification est proche et que bientôt, l'aventure sera individuelle. La dernière épreuve de confort en équipe consiste à maintenir un bambou au-dessus de sa tête. La récompense : le fameux coup de fil aux proches, dix minutes par personne. Il y a seulement un participant par équipe. Philippe est choisi par ses coéquipiers alors que Romuald s'impose et veut participer, prêt à tout pour pouvoir parler à sa famille, mais il est finalement très peu performant et fait perdre son équipe très rapidement. Les Chapera sont dépités et énervés, et doivent assister aux 50 minutes d'émotion des Mogo. Le choix des participants a également une autre importance, capitale cette fois, car c'est aussi le choix des ambassadeurs : Philippe et Romuald vont se retrouver à un dîner exotique où ils décideront ensemble d'un nom à mettre sur un bulletin, le nom d'un des 8 autres aventuriers restants, excepté le leur, qui sera glissé en plus dans l'urne lors du premier conseil de la réunification, un bulletin très souvent éliminatoire. Si aucun nom n'est mis, ce sera un tirage au sort et c'est le nom d'un des ambassadeurs qui sera mis dans l'urne ce soir. Les jaunes craignent Romuald qui n'a guère brillé mentalement ni physiquement jusque-là, et qui ne semble pas digne de confiance d'après eux. D'ailleurs, lors de la discussion des ambassadeurs, Romuald semble plus intéressé par les fruits frais alors que Philippe se concentre sur le bulletin. A la grande surprise de Romuald, Philippe suggère le nom de Guillaume, pourtant un rouge, mais selon Philippe, Guillaume n'est pas fiable et complote en permanence, d'autant que Philippe n'a pas apprécié le coup de la perle. Ce choix arrange Romuald qui s'en tire bien et retrouve son odeur de sainteté auprès de son équipe lors de son retour. Pourtant, Raphaël et Odile ont des doutes : et si Romuald mentait ? Du côté de Philippe, son annonce choque Catherine et Guillaume, surtout ce dernier, furieux, qui s'isole alors de l'équipe malgré le soutien de Catherine et les paroles de Philippe qui déclare que, si Guillaume lui prouve sa bonne foi, il admettra s'être trompé sur son compte. L'équipe des Mogo va déménager chez les Chapera, car leur plage est plus grande. Le soir, la fête de la réunification bat son plein : cocktails et nourriture abondent, pendant que les stratégies se forment : Catherine retrouve ses amies Odile et Amélie, et se lie d'amitié avec Alban. Philippe et Raphaël se rapprochent. Guillaume reste dans l'isolement et complote contre Philippe avec Romuald et Alban. Cependant, son dépit et sa fatigue sont visibles, comme son amaigrissement. Le vingt-et-unième jour, la première épreuve d'immunité individuelle est une épreuve d'équilibre sur une planche circulaire mouvante en pleine mer. Régulièrement, Denis demande aux candidats de lever un membre ou de se tenir sur un pied quand ils parviennent à tenir longtemps au fur et à mesure du jeu. Amélie remporte cette épreuve. Le vingt-deuxième jour, pour des raisons de sécurité, à cause d'une tempête approchante, les équipes doivent finalement redéménager chez les Mogo. Pour cela, un trek est organisé, mais Raphaël se trompe en suivant la carte, et accuse injustement celui qui l'a rédigée, c'est-à-dire la production du jeu. Le soir, lors du conseil, chacun dénonce les stratégies de l'autre et Guillaume montre une nouvelle fois sa rancœur envers Philippe. Ce dernier reconnaît s'être trompé sur le compte de Guillaume, mais cela n'empêche pas les ex-jaunes, par stratégie, de l'éliminer, en plus du vote déjà inscrit contre lui aux ambassadeurs. Cependant, Catherine, la grande amie de Guillaume, vote contre lui, prétextant sa grande fatigue, alors que tous les ex-rouges s'unissent contre Alban ou Catherine. La nuit, le comportement jugé traître de Catherine exècre au plus haut point les ex-Mogo, surtout Sophie et Linda. Guillaume ne fera pas partie du jury final, qui nécessite 7 membres pour le vote du grand gagnant de Koh-Lanta, et ils sont 10 (pour éviter ainsi le fiasco égalitaire de l'année dernière).

Épisode 8 : Séries de maladies en tout genre sur le camp et pêche miraculeuse de Raphaël 
Le vingt-troisième jour, les stratégies se dévoilent, Catherine est de nouveau isolée et conspuée. Les jaunes acceptent toutefois le rapprochement de Catherine qui les avantage. Les couleurs restent dominantes, il n'y a pas d'équipe "blanche" : Philippe, Linda et Sophie font front contre Catherine, Alban, Amélie, Romuald et Odile. Mais l'équipe réunifiée est bientôt touchée par les épidémies : Amélie est malade et ne peut pas participer à l'épreuve de confort, où deux équipes de 4 sont formées et reliées par un élastique, et doivent s'affronter en tirant chacune sur leur corde pour aller récupérer le plus loin possible des vases placés dans le sable à intervalles réguliers, et à une distance de plus en plus éloignée d'eux. Philippe, Romuald, Sophie et Linda gagnent face à Odile, Raphaël, Amélie et Alban. Puis la finale se déroule à 2 contre 2, mais elle ne peut pas se terminer normalement, étant donné la faiblesse des candidats : ça se jouera donc au plus rapide à récupérer au moins un vase. Romuald et Sophie gagnent face à Philippe et Linda, mais la récompense ne concerne qu'une seule personne, et la galanterie impose le choix d'une femme, puisque la récompense inclut notamment un grand confort hygiénique. Sophie seule gagne donc le massage et le repas sur un yacht de luxe. Heureusement, le soir, elle a la possibilité d'inviter un garçon pour le dîner, et elle choisit logiquement Romuald qui l'a faite gagner. Le yacht s'ancre à quelques centaines de mètres de l'île des réunifiés, où maux de ventre, constipation et vomissements continuent. Chacun se rejette la faute : gourdes contaminées, manque de respect des règles d'hygiènes élémentaires, fruits ou manioc trop verts ou trop faits ? Même Romuald, revenu de son confort, vomit tout ce qu'il a avalé. Le vingt-quatrième jour, sur le camp, les malades sont de plus en plus nombreux, Odile, Catherine et Alban sont à leur tour cloués au lit, et ils accusent les pêches répétées de murène de Raphaël de les rendre malades, car le poisson est trop gras selon eux. Les rouges trouvent cela très ingrat. Raphaël, agacé, décide de cacher de la nourriture pour ses réserves personnelles, et de ne les distribuer aux candidats que selon son humeur. Ce qu'il fait avec du manioc, malheureusement pourri à force d'avoir traîné dans le garde-manger improvisé de Raphaël. L'épreuve d'immunité arrive et consiste à rester en équilibre sur une poutre qui se réduira de plus en plus, en plein soleil. Catherine abandonne dès le début, déjà faible en temps normal, son état de forme précaire et sa gastro-entérite ne l'aident pas. Elle a d'ailleurs vomi en début d'épreuve. Romuald gagne cette épreuve de justesse, en étant le dernier à tomber à l'eau de toute une série. Après l'épreuve, Raphaël, qui peut de nouveau pêcher, décide sur un coup de tête de ramener du requin, qu'il pêche à l'aide d'une simple ficelle. Il est à ce jour le seul à avoir réussi cet exploit unique de toute l'histoire de Koh-Lanta, la dangerosité étant d'ailleurs à son maximum. Seule Amélie, végétarienne, trouve ça barbare et n'est pas si contente que ça. Pourtant, le requin régale la tribu et apaise momentanément les estomacs malades. Le matin du vingt-cinquième jour, néanmoins, pendant que Raphaël est parti pêcher, les autres ont fini le requin et ne lui ont rien laissé, ce qui agace encore le pêcheur. Sur le camp, Catherine est de plus en plus critiquée : ses faiblesses dans les épreuves, ses messes basses et ses alliances avec les jaunes, conduisent à une explosion des tensions. Le soir, lors du conseil, Linda, Catherine et Sophie règlent leurs comptes, et Linda est finalement éliminée sur un choix stratégique des ex-jaunes, pour abaisser les tensions notamment. Linda, écœurée, déclare à sa sortie « plutôt que de rester dans un nid de vipères, préférer partir la tête haute ».

Épisode 9 : Le retour de Linda  et la chute de Catherine 
Le vingt-sixième jour, les paroles de Linda de la veille ont fortement marqué les uns et les autres, surtout Catherine. Raphaël, lui, continue de cacher de la nourriture aux autres afin de vérifier la loyauté envers lui. Pendant ce temps, des requins migrent aux alentours des îles pendant leur période de reproduction : Denis vient donc voir les candidats pour leur annoncer que la pêche leur devient interdite à plus d'un mètre, idem pour la baignade, et jamais tout seul. Ce qui réduira sensiblement les repas, faits essentiellement avec la pêche de Raphaël. L'épreuve de confort est le fameux parcours du combattant dont le gain est une vidéo des proches. Les hommes et les femmes sont séparés. Chez les hommes, Alban gagne et chez les femmes, c'est Amélie qui gagne. Ensuite pour désigner le gagnant, Denis leur demande de voter. Philippe et Sophie choisissent Alban et les autres Amélie. Amélie gagne donc la récompense, mais celle-ci est déçue de voir un extrait d'une ancienne fête de Noël, au lieu d'une vidéo d'encouragement et de nouvelles de sa famille. Elle partage malgré tout avec les autres candidats, ce qui n'empêche pas les rancœurs de certains. Sur l'épreuve, Sophie s'est blessée au doigt et dans la nuit, Odile est tombée très malade. Le matin du vingt-septième jour, les candidats sont réveillés de bonne heure par Denis Brogniart pour disputer une épreuve d'immunité  : celle du paresseux, rester agrippé verticalement à une poutre et être le dernier à tomber. Sophie, malgré un doigt blessé, finit  Alban. Après l'épreuve, Sophie craque, se sentant faible, inutile, menacée par l'élimination, et l'animosité envers Catherine devient de plus en plus forte, Sophie reprochant à Catherine de comploter contre elle en permanence, et une grosse dispute survient. Odile, évacuée à l'infirmerie la veille, ne reviendra pas : trop faible pour continuer l'aventure, elle doit abandonner sur décision médicale et rejoindre la résidence du jury final. Elle est donc remplacée par la dernière éliminée : Linda. Ce qui contrarie les ex-jaunes et surtout Catherine. Dès la soirée, les disputes et les noms d'oiseaux fusent. Le vingt-huitième jour, les votes s'orientent donc naturellement sur Linda, mais Denis déclare que celle-ci est intouchable, n'ayant pas pu participer à l'épreuve d’immunité pour faire valoir ses chances. Les règlements de compte ont ensuite lieu entre filles, Linda et Sophie rappelant à Catherine qu'elle ne méritait pas, selon elles, de rester près de 30 jours dans l'aventure malgré ses faibles capacités physiques dans les épreuves. Puis lors du vote, presque tout le monde décide de se retourner contre Catherine, pour apaiser une nouvelle fois les tensions et éliminer les moins sportifs et les moins méritants.

Épisode 10 : Le doublé de Raphaël 
Le vingt-neuvième jour, la cachette de Raphaël a été découverte, mais heureusement pour lui, les autres candidats ne le soupçonnent pas d'avoir caché de la nourriture mais plutôt de l'avoir stockée en cas d'intempéries. L'épreuve de confort est un parcours en 3 étapes : 7 candidats, puis 5, puis 3. Comme d'habitude : des sacs à porter, plus lourds pour les hommes que pour les femmes. A gagner : le courrier des proches, pour une seule personne. Sur la première étape, Amélie et Sophie, rivales et se détestant de plus en plus, sont éliminées, Amélie ayant même écrasé le doigt blessé de Sophie dans sa rage de vaincre. Amélie donne ses sacs à Linda et Sophie les donne à Alban. Linda ne comprend pas ce choix de charger une femme plutôt qu'un homme, et fustige encore une fois les "stratégies de couleurs". Dans la  de l'épreuve, Linda et Alban sont éliminés. Linda donne ses sacs à Romuald et Alban les donne à Philippe. Finalement Raphaël, qui n'a subi aucune augmentation de charge par ses coéquipiers, gagne l'épreuve de justesse face à Romuald, Philippe étant plus loin derrière. Raphaël gagne donc le courrier ou a la possibilité de le faire gagner aux autres. Généreux, il veut le donner aux autres, qui, pour leur part, font tous pression pour qu'il le prenne seul et « pense un peu à lui », ce qu'il fait. Le trentième jour, le stock de riz est presque épuisé, car pour tenter de calmer les diarrhées, les candidats n'ont pas lésiné sur les portions de ce féculent médicament naturel. Ils retournent donc à la pêche, malgré les interdictions formelles de Denis à cause des requins. L'épreuve d'immunité est un parcours d'équilibre sur l'eau. Sur la première étape, Romuald et Alban sont éliminés, puis, sur la deuxième, Linda et Philippe, et sur l'étape suivante, Amélie. Finalement Raphaël gagne devant Sophie, ce qui lui confère sa deuxième victoire d'affilée. Raphaël, qui selon lui et selon les autres « en avait le moins besoin » de cette immunité, sera cependant intouchable pour le conseil du lendemain. Linda, Philippe et Sophie sont dégoûtés de ne toujours rien gagner, et Sophie encore plus d'être en permanence deuxième, sachant qu'ils sont toujours sur la liste des sortants. Le soir voit l'épuisement total du riz des aventuriers. Heureusement des crabes de terre viennent sur la plage et les nourrissent le lendemain matin. Le trente-et-unième jour, sur le camp, les stratégies jouent sur le moral : les trois ex-rouges, prêts à tout pour aller loin et ne pas se faire évincer, s'entre-déchirent, l'un allant suggérer à un ex-jaune le nom d'un autre ex-Mogo. Linda et Philippe doutent de la sincérité de Sophie, qui se rapproche d'Alban, et ils sont dépités de ne pas réussir à faire sauter l'unité jaune. Le soir, lors du conseil, la dictature des couleurs est encore une fois dénoncée, mais malgré tout c'est Sophie qui est éliminée, en partie à cause de ses doigts cassés. Elle digère plutôt mal son élimination, et rejoint le jury final dont elle sera la troisième membre, ce qui étonne Odile et Catherine.

Épisode 11 : Les ex-jaunes se déchirent 
Le trente-deuxième jour, les doutes entre les candidats sont de plus en plus forts : si tout indique que l'unité jaune reste en état, les choses peuvent rapidement changer sur Koh-Lanta. En effet, les ex-jaunes hésitent à continuer sur leur lancée et éliminer Linda ou Philippe. L'épreuve de confort du jour est une épreuve de mémoire : il faut mémoriser une série placée sous l'eau puis la reconstituer sans aucune erreur au bout d'un parcours. Alban gagne cette épreuve et le barbecue comme récompense, non sans avoir doublé Raphaël sur le chemin, ce que ce dernier prend très mal. Alban lui répondra plus tard que le fait de dépasser à la loyale un aventurier fait partie des règles du jeu, mais de manière inexplicable Raphaël n'en fait qu'à sa tête et trouve déplacé qu'on ait osé le doubler sur une course. En tant que vainqueur, Alban doit choisir un compagnon pour partager ce repas et choisit Romuald « parce qu'il a faim ». Ce choix est très mal vécu par les autres, qui voient là un égoïsme des jeunes : non seulement Alban s'était entretenu seul-à-seul avec Romuald avant les épreuves pour lui promettre à lui seul un confort en cas de victoire, mais en plus, Romuald, qui gagne de très nombreuses épreuves et qui a déjà beaucoup mangé aux ambassadeurs et sur le yacht, bénéficie encore d'une troisième ripaille. De plus, à leur retour de confort, les deux garçons n'ont pas pensé à ramener les restes aux autres, et en ont même laissé, ce qui est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Linda et Philippe en profitent pour tenter un coup de poker, alors qu'Alban tombe en disgrâce sur le camp. Cependant, le matin du trente-troisième jour, Linda laisse échapper le repas de crabes en refermant mal le piège, et elle s'attire les foudres de Raphaël, qui songe déjà à l'éliminer. Les autres candidats fustigent aussi la trop grande proximité entre Raphaël et Amélie, de près de 35 ans de différence d'âge, qui vont même se doucher ensemble. Beaucoup pensent qu'Amélie est la moins méritante et qu'elle n'est encore dans le jeu que grâce à la protection de Raphaël. L'épreuve d'immunité est celle des aveugles : les candidats se retrouvent par binôme, Alban et Philippe, Raphaël et Linda et Romuald et Amélie, dans un parcours du combattant aller-retour où l'un sera aveugle et l'autre guide. Romuald, qui porte sa partenaire Amélie sur ses épaules pendant la plus grande partie du jeu, en courant, remporte la première manche. Pour la seconde phase, les autres guident Romuald ou Amélie, au choix, aveugles tous les deux cette fois, devant récupérer le totem au milieu de l'eau. Romuald gagne cette immunité. Après l'épreuve, Philippe se sent de plus en plus mal et souffre d'hypothermie : en effet, il dort seul dehors depuis le début de l'aventure et s'hydrate très peu. Le médecin l'autorise à rester dans l'aventure, et Philippe retrouve la santé en augmentant ses doses d'eau et en se reposant un peu dans la cabane. La trente-quatrième nuit, des caïmans ont été repérés et les candidats, en plus de l'interdiction de pêcher, se retrouvent avec l'interdiction d'aller dans la partie sud de l'île. Malgré cela, ils font une belle récolte de manioc et d'ignames, pour la plus grande joie d'Amélie, qui désespérait de trouver des produits de la terre. Le soir, au conseil, Linda est normalement sur la sellette, mais Raphaël, emporté par sa colère envers Alban, qu'il juge de plus en plus stratège et individualiste, décide de voter contre lui. Amélie l'imite, craignant également Alban dans les épreuves, et Alban se retrouve éliminé à sa grande surprise, jugeant avoir été trahi par ses deux amis jaunes. Son arrivée au jury final provoque une stupéfaction encore plus grande, et l'on n'a pas assez de mots forts pour Amélie et Raphaël. Sophie, elle, commence à penser que Linda est prête à tout pour avancer, et qu'elle a peut-être eu tort de s'allier à elle.

Épisode 12 : Le sprint avant la finale 
Le trente-cinquième jour, les aventuriers découvrent sur la plage une cible, un arc et des flèches. Cela annonce la célèbre dernière épreuve de confort du tir à l'arc, et pour le gagnant la possibilité de converser une dernière fois avant la finale avec ses proches en son, image et direct. Pour Raphaël, tirer sur une cible, c'est totalement inutile, il n'excelle pas dans ce domaine, et il décide donc d'utiliser l'arc pour la chasse aux iguanes, monopolisant ainsi la seule arme, ce qui ôte aux autres un peu d'entraînement. Si Linda gagne ce confort, elle verra ses frères, pour Philippe, Romuald et Raphaël, ce sera leurs femmes, et pour Amélie, son compagnon. Cependant, choix difficile, chaque flèche la plus proche du centre offre au candidat la possibilité de casser une flèche d'un autre encore en course. En premier, Raphaël, casse la flèche de Linda, dégoûtée du sempiternel choix des couleurs. Elle s'isolera en pleurs après l'épreuve, d'autant qu'elle dit ne pas avoir de nouvelles de l'un des membres de sa famille pour lequel elle est inquiète. Ensuite, Romuald casse la flèche de Philippe, puis celle de Raphaël, qui bougonne également. Enfin Amélie gagne cette épreuve, même avec un piètre résultat, car Romuald a raté la cible, ce qui le fait enrager. Amélie passe donc un long moment avec son compagnon. Le trente-sixième jour, les aventuriers découvrent un miroir et un pèse-personne. Raphaël a perdu , Philippe, 13, Linda, 7, Romuald, 13 et Amélie 11. Pour la dernière épreuve d'immunité, parcours d'obstacles. Romuald gagne l'épreuve à la faveur d'une planche cassée et des difficultés de dernière minute de Raphaël et de Linda, et il devient le premier qualifié pour la grande finale à quatre. L'ambiance au camp, si près de la finale est lourde. Même les « bons mots » de Romuald n'allègent pas l'atmosphère. Tous regrettent que ce soit lui qui ait remporté l'immunité, car toutes les cartes sont bouleversées : Amélie et Linda sont désormais sur la sellette, ce qui ennuie tout le monde, surtout Linda qui voit bien les liens entre ex-jaunes, et qui regrette que tous ses efforts dans les épreuves et sur le camp ne servent à rien en fin de compte. Romuald est celui qui va faire pencher la balance, et Amélie et Linda vont tour à tour le convaincre de voter pour l'autre. Le trente-septième jour, Romuald est accusé par les autres de s'être reposé au camp pour être très fort lors des épreuves, mais aussi de se voir un peu trop rapidement gagnant. Raphaël, par peur d'être éliminé malgré ses dons aux autres aventuriers, décide de faire cuisine à part, au cas où. Les stratégies vont bon train et lors du conseil le plus dur de Koh-Lanta, qui détermine l'accès à la finale, coup de théâtre : Romuald, qui avait assuré à Amélie qu'il voterait Linda, change finalement son vote contre Amélie, en guise de vengeance pour la trahison de cette dernière ainsi que de Raphaël en votant Alban et en faisant donc éclater l'alliance des ex-jaunes. Amélie et Raphaël sont choqués de ce coup de poignard dans le dos, et Linda et Philippe n'en reviennent pas. La cinquième membre du jury final fait bondir Odile, Catherine, Sophie et Alban, qui s'attendaient à voir Romuald, Linda ou Philippe. Ils comprennent désormais que Romuald est un dangereux stratège, beaucoup plus intelligent qu'il ne le laisse penser, et que Linda est aussi à redouter.

Épisode 13 : La finale 
Le trente-huitième jour, Raphaël en veut beaucoup à Romuald pour l'élimination d'Amélie, tandis que Philippe et Linda s'en réjouissent. Raphaël ne supporte pas cette trahison, et le fait de voir sa protégée sortie du conseil avant la finale. C'est là que Raphaël révèle en secret qu'il avait prévu de s'allier à Amélie en finale en gardant une portion de riz dans son sac pour elle, au cas où elle partirait ou resterait; il avait même prévu de la faire gagner et de partager l'argent avec elle s'il gagnait, pourquoi pas même devenir amis proches. Finalement, Raphaël cache sa portion de riz et menace quiconque tenterait de le lui subtiliser. Il n'accepte pas les raisons de Romuald pour avoir éliminé Amélie et une grosse dispute a lieu, car Raphaël pense que Romuald l'a manipulé pour éliminer Alban et Amélie. Raphaël ne supporte plus Romuald qu'il juge ultra-stratège et veut à tout prix le voir partir du jeu. Philippe et Linda tentent de calmer les choses et reconcentrent tout le monde sur la finale. Ils sont désormais convoqués à la grande épreuve d’orientation : chaque aventurier doit retrouver l'un des trois masques cachés sur l'île. Celui qui ne parvient pas à trouver l’un des masques avant ses adversaires sera pénalisé d’un vote contre lui lors du conseil extraordinaire qui aura lieu le soir même. C'est la seule et unique fois dans Koh-Lanta où un conseil éliminatoire surprise aura lieu lors de la finale, après l'orientation. Philippe est le premier à trouver son masque, puis Linda et enfin Raphaël. C'est donc Romuald qui sera pénalisé d'un vote au conseil du soir. Conseil dont l'issue est déjà courue d'avance : Philippe, Linda et Raphaël suivent le mouvement et éliminent Romuald. Ce dernier ne rejoint pas tout de suite la résidence du jury final : en effet, pour permettre aux stratégies de se tisser, et pour éviter de révéler aux autres la composition de la finale, il passera les quelques jours avant le dernier conseil chez l'habitant. Le trente-neuvième jour, la cabane est brûlée et l'île de Mogo doit être rendue à la nature, avant que les trois finalistes se rendent sur le chemin du passé : Philippe, Linda et Raphaël retracent leurs 40 jours au Panama et tous les aventuriers et moments qu'ils ont pu rencontrer, entre fous rires et déceptions. Le quarantième jour, l'épreuve finale, celle des poteaux, a enfin lieu. Cette année donc, les candidats sont pieds nus avec eau et casquette, sur une poutre diminuant progressivement. Philippe tombe au bout de 50 minutes, victime d'un léger malaise vagal. Enfin Linda gagne contre Raphaël, ayant des fourmis dans les pieds et étant tombé après 2 heures d'épreuve. Linda doit donc choisir son challenger, et prend Philippe par amitié et par raison, d'autant qu'entre elle et Raphaël, le choix aurait été vite fait. C'est ensuite l'heure du jury final : Odile, Catherine, Sophie, Alban et Amélie voient arriver le sixième membre Romuald, et le septième membre, ce qui les estomaque tous, Raphaël. Ils accueillent alors les deux finalistes inattendus : Philippe et Linda. Tout le monde les applaudit, mais surtout Raphaël est applaudi et considéré finalement comme le gagnant symbolique de cette saison. Avant de passer au vote, chaque membre du jury final vient s'expliquer devant chaque finaliste, et le moment de remontrances entre Catherine et Linda est assez drôle et pénible. Le vote a ensuite lieu, et le dépouillement final se fait à Paris, en présence des 15 aventuriers de la saison (Nelson a refusé de venir, en froid avec la production de Koh-Lanta). Le vote désigne finalement Philippe gagnant à l'unanimité, une première, d'autant que Linda pensait partir gagnante avec Philippe. Philippe, deuxième gagnant masculin de Koh-Lanta après Gilles de la première édition, et premier gagnant à n'avoir remporté aucune épreuve individuelle en tant que telle.

Controverses 
En 2015, Raphaël, une des figures marquantes de la saison 4, a jeté le trouble sur la nature réelle des abandons dits « médicaux » qui seraient selon lui des coups montés, en accusant la production de « manipulations » et d'autres pratiques peu déontologiques en coulisses, afin de favoriser le retour de certains aventuriers éliminés à l'issue des votes du conseil. Cela permettrait d'alimenter le suspense et faire ainsi augmenter l'audimat.

Audiences 
La moyenne de cette saison est de 6,081 millions de téléspectateurs pour 31,9 % de PDM.

Légende :

Notes et références

Notes 
Linda, Raphaël, Romuald, Alban, Sophie, Catherine, Odile, Jean-Bernard et Sabira ont participé à une édition spéciale Koh-Lanta du Maillon faible, remportée par Sophie au profit d'une association caritative.

Références 

Saison de Koh-Lanta
2004 à la télévision en France